Érd beschreibt:

 die ungarische Stadt, siehe Érd
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Érd
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Érd

Siehe auch:

Erd